Turkiska cupen 2021–2022 i volleyboll utspelade sig mellan 28 september 2021 och 17 april 2022. Det den 22:a upplagan av turkiska cupen. I turneringen deltog 14 lag, Vakıfbank SK vann för andra gången i rad och åttonde gången totalt.

Regelverk 
Alla 14 lagen i Sultanlar Ligi 2021–2022 deltog i tävlingen. Fjolårsfinalisterna i Sultanlar Ligi 2020–2021,  Fenerbahçe SK och Vakıfbank SK, var direktkvalificerade för kvartsfinal. Alla övriga lag spelade ett gruppspel med tre grupper med fyra lag i varje grupp. De två bästa i varje grupp gick vidare till kvartsfinal.
Cupspelet bestod av kvartsfinaler, semifinaler och final. Alla mötena skedde i form av en direkt avgörande match.

Deltagande lag

Turneringen

Gruppspel

Grupp A

Resultat

Sluttabell 

Legend:
      Kvalificerade för kvartsfinal

Grupp B

Resultat

Sluttabell 

Legend:
      Kvalificerade för kvartsfinal

Grupp C

Resultat

Sluttabell 

Legend:
      Kvalificerade för kvartsfinal

Slutspelsfasen

Spelschema

Resultat

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Statistik och utmärkelser
Isabelle Haak blev vald till bästa spelare

Referenser

Noter

Externa länkar 

Sportåret 2021
Sportåret 2022
Volleybollsäsongen 2021/2022
2021